Giulești peut désigner différents lieux de Roumanie :

 Giulești, un quartier de Bucarest
 Giulești, le stade de Bucarest (situé dans le quartier du même nom) où joue l'équipe du FC Rapid Bucarest
 Giulești, une commune du județ de Maramureș
 Giulești, un village de la commune de Pietroasa, dans le județ de Bihor
 Giulești, un village de la commune de Secuieni, dans le județ de Neamț
 Giulești, un village de la commune de Boroaia, dans le județ de Suceava
 Giulești, un village de la commune de Fârtățești, dans le județ de Vâlcea
 Giulești de Sus, un village de la commune de Fârtățești', dans le județ de Vâlcea